O Codó Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Codó, no estado do Maranhão. Foi fundado em 1 de maio de 1995 e disputou apenas uma edição do campeonato maranhense, no ano seguinte.

 

Codo
Clubes de futebol fundados em 1995